В США насчитывается 12 округов с названием Адамс ():
 Адамс — округ штата Айдахо.
 Адамс — округ штата Айова.
 Адамс — округ штата Вашингтон.
 Адамс — округ штата Висконсин.
 Адамс — округ штата Иллинойс.
 Адамс — округ штата Индиана.
 Адамс — округ штата Колорадо.
 Адамс — округ штата Миссисипи.
 Адамс — округ штата Небраска.
 Адамс — округ штата Огайо.
 Адамс — округ штата Пенсильвания.
 Адамс — округ штата Северная Дакота.